To Have and to Hold – film del 1916 diretto da George Melford
To Have and to Hold – film del 1922 diretto da George Fitzmaurice
To Have and to Hold – film del 1996 diretto da John Hillcoat